Bob McMillen – mezzofondista statunitense
 Edmund McMillen – autore di videogiochi statunitense
John McMillen – allenatore di pallacanestro statunitense
 Lida Peyton McMillen – arciera statunitense
Tom McMillen – giocatore di pallacanestro e politico statunitense

Pagine correlate
 McMillan
 Macmillan